Karmirgyugh – comune della repubblica del Nagorno Karabakh, nella regione di Askeran
 Karmirgyugh – comune armeno della provincia di Gegharkunik.